Als Lolcheule werden mehrere Arten von Schmetterlingen bezeichnet, die zu der Familie der Eulenfalter gehören:

 Dunkelbraune Lolcheule
 Weißgerippte Lolcheule